Sowno ist der Name dreier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Sowno (Płoty) (bis 1945: Zowen, Kreis Regenwalde)
 Sowno (Sianów) (bis 1945: Alt Zowen, Kreis Schlawe)
 Sowno (Stargard) (bis 1945: Hinzendorf, Kreis Naugard)